Brunnern heißen folgende geographischen Objekte:

 Brunnern (Gemeinde Diersbach), Ortschaft von Diersbach, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Brunnern (Gemeinde Eggendorf), Ortschaft von Eggendorf im Traunkreis, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
historisch:
 Oberbrunnern, Katastralgemeinde und Gemeindeteil (Ober- und Niederbrunnern) von Sierning, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Brunnen (Begriffsklärung)
 Brunner